een superzwaar zwart gat waarvan het bestaan in vele sterrenstelsels wordt vermoed
 Supermassive Black Hole, een nummer van de Britse rockband Muse